Osoby o nazwisku Bakun:
 Konstantin Bakun (ur. 1985) – rosyjski (wcześniej ukraiński) siatkarz
 Nonna Bakun-Czubarow (1937–2012) − polska geolog
 Piotr Bakun (ur. 1972) – polski koszykarz
 Serhij Bakun (ur. 1962) − ukraiński trener piłkarski
 Stanisław Bakun (1875–1942) – polski wojskowy i weterynarz
 Wojciech Bakun (ur. 1981) – polski polityk i samorządowiec

Inne:
 Tytoń bakun − gatunek roślin jednorocznych z rodziny psiankowatych